То́шев () — болгарская, таджикская и узбекская фамилия. В болгарском варианте происходит от имени Тошо/Тоше (уменьшительного от имени Тодор.

 Известные носители
 Тошев, Андрей (1867—1944) — болгарский дипломат, учёный (академик) и политик (премьер-министр Болгарии).
 Тошев, Бобомурат (род. 1922) — лишённый звания Героя Социалистического Труда.
 Тошев, Довуджон Бахтиёрович — российский борец греко-римского стиля.
 Тошев, Мартин (род. 1990) — болгарский футболист.
 Тошев, Облокул Тошевич (1932—2009) — таджикистанский академик, доктор экономических наук, профессор.
 Тошев, Стефан (1859—1924) — болгарский военачальник, генерал пехоты.
 Тошев, Турахон (род. 1933) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Тошев, Усмон Кудратович (род. 1965) — советский и узбекский футболист, тренер.
 Тошев, Юрий (1907—1974) — болгарский шахматист.

 Тошева, Невена (1922—2013) — болгарский кинорежиссёр, сценарист и монтажёр.